Claude Lamoral II de Ligne, 6º príncipe de Ligne e do Sacro Império Romano, Príncipe d'Amblise, d'Épinoy e Grande da Espanha (5 de julho de 1685 - Castelo de Belœil, 7 de agosto de 1766), foi marechal de campo e sexto príncipe da Casa de Ligne. Ele também foi primeiro lorde de Flandres, pariato, senescal e marechal de Hainaut, ele também foi governador do Ducado de Limburg e conselheiro de estado.

Biografia 
O Príncipe Claude Lamoral de Ligne é filho de Henri Louis de Ligne, 4.º Príncipe de Ligne (1644-1702) e Doña Juana Monica Folch de Cardona de Aragón y Benavides (1663-1691), filha de Luis Ramon Folch de Cardona (1608-1670), duque de Segorbe.

Ele reorganizou o exército na recém-conquistada Holanda austríaca e, em 1720, tomou posse em nome do imperador das cidades fortificadas de Tournai, Ieper e Menen. Esta viagem por Flandres e Hainaut foi acompanhada por grande pompa e celebração, muitos Te Deum e numerosas recepções em cada cidade.

Mas provavelmente sua maior conquista é o governo de Belœil. Ele gastou milhões para dar ao castelo e seus jardins o esplendor que eles têm hoje. O príncipe Claude-Lamoral tentou rivalizar com o Versalhes de Luís XIV e assumiu o arquiteto parisiense Jean-Michel Chevotet, um grande conhecedor da arquitetura de época.

Casamento e descendência 
Claude Lamoral II havia de se casado, e, em 18 de fevereiro de 1721, em Anholt, ele casou-se com Elizabeth Alexandrina de Salm (1704-1739), filha do Príncipe Louis Ottone de Salm. Juntos, eles tiveram:

 Príncipe Henri Ernest (1721-1722);
 Príncipe Charles-Joseph Lamoral François Alexis (Bruxelas, 23 de maio de 1735 — Viena, 13 de dezembro de 1814), casou-se 6 de agosto de 1755, em Feldsberg, com a princesa Maria Francisca de Liechtenstein (1739-1821), filha do príncipe Emanuel de Liechtenstein, e da condessa Maria Ana de Dietrichstein-Weichselstädt, baronesa de Hollenburg e Finkenstein;
 Princesa Louise Marie Elisabeth Christine (Bruxelas, 17 de fevereiro de 1728 - Mons, 26 de janeiro de 1784);
 Princesa Marie Josèphe (23 de maio de 1730 - Mons, 2 de janeiro de 1783).

links externos

links externos